Cherilo – tragediografo vissuto tra il VI e il V secolo a.C.
Cherilo di Iaso – poeta epico del IV secolo a.C.
Cherilo di Samo – poeta epico del V secolo a.C.